Wilschana (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wilschana, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tscherkassy, Rajon Horodyschtsche
 Wilschana (Nedryhajliw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw
 Wilschana (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk

 Wilschana ist auch der Name eines Flusses in der Ostukraine, siehe Wilschana (Fluss)